Харьковцы () — село,
Харьковецкий сельский совет,
Лохвицкий район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5322687801. Население по переписи 2001 года составляло 560 человек.

Является административным центром Харьковецкого сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Архиповка и
Западинцы.

Географическое положение 
Село Харьковцы находится на правом берегу реки Лохвица,
выше по течению примыкает село Безсалы,
ниже по течению на расстоянии в 3 км расположен город Лохвица,
на противоположном берегу — село Западинцы.

История 
 1648 — дата основания.

Экономика 
 Молочно-товарная ферма.
 «Ранок», ООО.

Объекты социальной сферы 
 Школа І—II ст.
 Клуб.

Известные люди 
 В селе родился видный украинский драматург Алексей Федотович Коломиец.
 Тесленко Архип Ефимович (1882—1911) — украинский писатель.

Примечания